Влади́мир Никола́евич Пономарёв:
 Пономарёв, Владимир Николаевич (1903—?) — председатель Ленинградского облисполкома (1952—1954).
 Пономарёв, Владимир Николаевич (род. 1945) — советский и российский учёный и предприниматель, создатель российской модели ипотечного кредитования.